Prime time peut faire référence à :

Télévision 
 Prime time est un anglicisme pour désigner la première partie de soirée.
 Primetime est un magazine télé d'actualités diffusé depuis 1989 sur la chaîne américaine ABC. Au départ ce programme s'appelait Primetime Live.

Radio 
 Prime Time était un programme de la radio canadienne CBC Radio qui fut diffusé dans les années 80-90 (entre 1987 et 1993). C'était un programme consacré principalement à la musique.
 Prime Time est le programme irlandais d'analyse de l'actualité (politique, sociale, etc.) le plus important de Radio Telefís Éireann ou RTÉ. Il est habituellement diffusé depuis 1996 les mardis et jeudis soir entre 21 h 30 et 22 h 10 ; sa diffusion est réduite à une fois par semaine pendant l'été.

Jeux vidéo 
 Primetime est le nom sous lequel Microsoft réunit des jeux massivement multijoueurs jouables en ligne uniquement pendant certains créneaux horaires.

Autres 
 PrimeTime est un studio d'animation.
 Le Prime Time est aussi un cigarillo aux différentes saveurs au Canada.
 Prime TIme est aussi une compagnie canadienne de vêtements.
 Prime Time est le surnom du Corner Back Deion Sanders.
 Prime Time est un groupe de musique ayant sorti le 45 tours Ocean of crime aux éditions Carrere en 1985 interprété à l'origine par le groupe Stage.

Notes et références 

Homonymie de titre